Gunseo-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gunseo-myeon, Okcheon-gun, socken i Okcheon-gun, Norra Chungcheong, 
 Gunseo-myeon, Yeongam-gun, socken i Yeongam-gun, Södra Jeolla, 
 Gunseo-myeon, Yeonggwang-gun, socken i Yeonggwang-gun, Södra Jeolla,